Peter W. Glynn ist der Name folgender Personen:

* Peter W. Glynn (Biologe) (* 1933), US-amerikanischer Meeresbiologe 
 Peter W. Glynn (Mathematiker) (* vor 1978), US-amerikanischer Mathematiker